«Cristina» puede referirse a:

Nombre 
Cristina, nombre español femenino.

Nobleza 
 Cristina Bjørnsdatter, noble danesa, reina de Suecia.
 Cristina de Borbón y Grecia, segunda hija de SS.MM. los Reyes de España.
 Cristina de Dinamarca, duquesa de Milán.
 Cristina de Francia, noble francesa, duquesa de Saboya.
 Cristina de Holstein-Gottorp, noble alemana.
 Cristina de Noruega , nombre de varias princesas. 
 Cristina de Sajonia, reina de Dinamarca.
 Cristina de Suecia, reina de Suecia.
 Cristina Håkonsdatter, princesa noruega e infanta de Castilla.
 Cristina Stigsdatter Hvide, noble danesa, reina consorte de Suecia.
 Cristina Sverresdatter, una princesa noruega.
 Doña Cristina Fernández, nieta de Alfonso V de León.

Política 
 Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la República Argentina.

Cine y televisión 
Películas
 Cristina (1946), película de Argentina dirigida por Francisco Mugica.
 Cristina (Christine) (1958), película.
 Cristina (1967), película.
 Cristina (Christine) (1974), película.
 Cristina (Christine) (1983), película.
Programas de televisión
 Cristina (El show de Cristina) (1989-), programa de TV.
 Cristina (1962), serie de TV.
 Cristina (1970), serie de TV.
 Cristina (1989), serie de TV.
 Cristina (2015), serie de TV.

Toponimia 
 Cristina (C.P. 06479), localidad en la provincia de Badajoz, España.
 Isla Cristina (C.P. 21410), localidad de la provincia de Huelva, Andalucía, España.

Miscelánea 
 Cristina, supercomputador más potente de la Argentina. 
 Torta Cristina, dulce típico de Valencia, España.